Niemcy:
 Sieg – rzeka, dopływ Renu
 Sieg – obszar chroniony (Naturschutzgebiet)

Osoby:
 Fredy Sieg – niemiecki aktor
 Ulrich Sieg – niemiecki historyk

Zobacz też:
 Rhein-Sieg
 Sieg heil
 Sieg Howdy
 Verkehrsverbund Rhein-Sieg